Ottawa peut désigner :

, le nom en anglais du peuple nord-amérindien des Outaouais.

Toponymie

Ottawa, capitale fédérale du pays, située dans la province de l'Ontario. Par métonymie, le terme désigne aussi le gouvernement canadien
 Les îles Ottawa dans la baie d'Hudson
 Les navires  de la Marine royale canadienne

Circonscription électorales 

 Ottawa-Centre, circonscription électorale fédérale de l'Ontario
 Ottawa-Centre, circonscription électorale provinciale de l'Ontario
 Ottawa-Ouest—Nepean, circonscription électorale fédérale de l'Ontario
 Ottawa-Ouest—Nepean, circonscription électorale provinciale de l'Ontario
 Ottawa-Sud, circonscription électorale fédérale de l'Ontario
 Ottawa-Sud, circonscription électorale provinciale de l'Ontario
 Ottawa—Vanier, circonscription électorale fédérale de l'Ontario
 Ottawa—Vanier, circonscription électorale provinciale de l'Ontario

Anciennes circonscription électorales 
 Ottawa, district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada ayant existé de 1841 à 1!67 ;
 Ottawa, circonscription électorale fédérale de la région de l'Outaouais au Québec, de 1867 à 1892 ;
 Ottawa, circonscription électorale fédérale de l'Ontario, de 1867 à 1935 ;
 Ottawa, district électoral de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada, de 1830 à 1838 ;
 Ottawa, district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada, de 1841 à 1867 ;
 Ottawa, district électoral de l'Assemblée législative du Québec, de 1867 et 1919 ;

Ottawa, ville siège du comté de LaSalle, dans l'État de l'Illinois ;
 Ottawa, ville siège du comté de Franklin, dans l'État du Kansas ;
 Ottawa, ville siège du comté de Putnam, dans l'État de l'Ohio ;
 Ottawa, ville du comté de Waukesha, dans l'État du Wisconsin ;
 Ottawa Hills, petite ville du comté de Lucas, dans l'État de l'Ohio ;
 Quatre comtés portent le nom de « comté d'Ottawa » (). Voir .

Ottawa est une localité située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire et appartenant au département de Soubré, dans la Région du Bas-Sassandra.

Patronymes 
 Paul-Émile Ottawa, chef de bande du Conseil atikamekw de Manawan depuis 1999.

Voir aussi

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis